Beau Geste (französisch für Schöne Geste) ist der Originaltitel folgender Werke:

 Drei Brüder (Roman), Roman von Percival Christopher Wren aus dem Jahr 1924
 Blutsbrüderschaft (1926), Romanverfilmung von Herbert Brenon
 Drei Fremdenlegionäre (1939), Romanverfilmung von William A. Wellman
 Drei Fremdenlegionäre (1966), Romanverfilmung von Douglas Heyes
 Drei Fremdenlegionäre (1977), Romanverfilmung von Marty Feldman
 Beau Geste (1982), Fernsehmehrteiler von Douglas Camfield nach dem Roman